Arentsschild ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Arentschildt (1806–1881), hannoverscher und preußischer Generalleutnant sowie letzter Kommandierender General der Hannoverschen Armee

 Arnold Daniel von Arentsschildt (1789–1852), königlich hannoverscher Generalmajor
 Daniel von Arentsschild (1611–1670), Kriegs- und Landrat für die Schweden
 Louis von Arentsschildt (1807–1883), königlich hannoverscher Offizier, Lyriker und Übersetzer
 Wilhelm von Arentschildt (1761–1835), russischer Generalmajor
 Wilhelm von Arentsschildt (Generalleutnant) (1840–1911), preußischer Militär

Siehe auch:
 Arentschildt